Stefaan Desmet (Opbrakel, 30 juni 1961) is een Belgisch auteur van zowel fictie als non-fictie. Hij is sinds 1999 provincieontvanger en financieel beheerder van de provincie Oost-Vlaanderen.

Opleiding
Desmet studeerde diplomatieke wetenschappen en pers- en communicatiewetenschappen.

Publicaties
In het verleden schreef Stefaan Desmet een aantal vakpublicaties over mediarecht in Vlaamse en Nederlandse tijdschriften (meer bepaald over de gespannen verhouding tussen de Vlaamse mediawetgeving en het Europees recht).

De voorbije jaren publiceerde hij over de beleids- en beheerscylus, de controlepiramide en het financieel beheer van de Vlaamse gemeenten, provincies en OCMW’s. Onder meer in de Praktische handboeken voor Provincierecht en Gemeenterecht. In 2013 gaf uitgeverij die Keure zijn boek "De nieuwe beleids- en beheerscyclus voor gemeenten, OCMW’s en provincies" uit. De grondig herwerkte versie, volledig aangepast aan de beleids- en beheerscyclus 2020, verscheen in het eerste semester van 2019. Eind 2016 kwam het boek "Gemeentesecretaris, financieel beheerder en managementteam" uit, waarin hij een uitgebreide bijdrage verzorgde.

Op literair vlak verscheen een aantal van zijn verhalen in diverse literaire tijdschriften, waaronder het Nieuw Wereldtijdschrift, Kreatief en Schoon Schip.

Zijn verhalenbundel Reigers en andere verhalen werd in 1997 uitgegeven door het Davidsfonds/Clauwaert. De bundel bevat dertien portretten van gewone mensen, die door het leven zijn getekend. Zo is Palma uit het titelverhaal een gepensioneerde boekhoudster bij een limonadefabriek. Ze is nog steeds loyaal aan haar vroegere werkgever, meneer Albert.

Eind 2018 verscheen zijn roman De tovenaar van half negen (uitgeverij Schrijverspunt). Het is een boek over liefde en verdraagzaamheid en hoe moeilijk die vaak te bereiken zijn omdat herinneringen of vooroordelen in de weg staan.

In oktober 2022 gaf uitgeverij Witsand zijn roman Wit verdriet, zwart verdriet uit. Het is het verhaal van de kleine oorlog van Marie Demets en het stil verdriet van de familie van een bescheiden verzetsman. Veel verzetsstrijders zijn intussen vergeten, maar dat geldt niet voor Leo Vindevogel, de oorlogsburgemeester van Ronse.

Externe links
Blog Stefaan Desmet: 

Vlaams schrijver